

Miejscowości 
 Buczyniec − wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki
 Buczyniec – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki
 Buczyniec – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk

Wzgórza 
 Buczyniec − wzgórze na Przedgórzu Sudeckim we Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich